Червоногі́рка —  село в Україні, у Токмацькій міській громаді Пологівського району Запорізької області. Населення становить 327 осіб. До 2020 орган місцевого самоврядування - Жовтнева сільська рада.

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 713-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Запорізької області» увійшло до складу Токмацької міської громади.

Село тимчасово окуповане російськими військами 24 лютого 2022 року в ході російсько-української війни.

Географія 
Село Червоногірка знаходиться біля витоків річки Чингул, вище за течією на відстані 3 км розташоване село Садове. Через село проходить автомобільна дорога .

Історія 
 1928 — дата заснування як села Чингул.
 В 1945 році перейменоване в село Червоногірка.

Примітки

Посилання 
 Погода в селі Червоногірка 

Села Запорізької області